Kyrkogårdsön kan syfta på:
 Kyrkogårdsön (film) – en svensk äventyrsfilm från 2004
 Kyrkogårdsön, Kyrkslätt – en ö i Nyland, Finland 
 Kyrkogårdsön, Österåkers kommun – en ö vid Furusundsleden, Stockholms skärgård
 Kyrkogårdsön, Karlsborgs kommun – en ö i Vättern
 Uvviken-Kyrkogårdsön –  ett naturreservat i Karlsborgs kommun i Västergötland

Se även
 Kyrkogårdsö